RAM eller Ram har flere betydninger:

 RAM – arbejdshukommelse i computere
 Ram – pickup-modeller

ja:RAM